Desa Situmekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Situmekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 108,03), Jawa Barat, 
 Desa Situmekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 106,90), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar